Feuerbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Feuerbach (Stuttgart), Stadtbezirk von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Feuerbach (Kandern), Ortsteil von Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Feuerbach (Wiesentheid), Ortsteil von Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern

Gewässer:
 Feuerbach (Ahbach), rechter Zufluss des Ahbachs in Dreis, Ortsgemeinde Dreis-Brück, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Feuerbach (Elz), linker Zufluss der Elz vor Riegel am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Feuerbach (Elzbach), rechter Zufluss des Elzbachs unterhalb von Müsch, Ortsgemeinde Monreal, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Feuerbach (Eschenbach), rechter Zufluss des Eschenbachs (zur Zenn) bei Adelsdorf, Markt Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Feuerbach (Klagenfurt am Wörthersee), rechter Zufluss der Glanfurt in Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten
 Feuerbach (Goldach), linker Zweig der Goldach (zur Isen) zwischen Kleinschwindau und Mayerhof, beide Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Feuerbach (Hasenbach), rechter Zufluss des Hasenbachs (zum Mittelrhein) bei Hasenberg, Stadt Sankt Goarshausen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Feuerbach, Oberlauf von der Sautratte des Kienbergbachs (zum Granitzenbach) bei Ossach, Stadt Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Feuerbach (Leinleiterbach), rechter Zufluss des Leinleiterbachs (zur Wiesent, zur Regnitz) vor Oberleinleiter, Markt Heiligenstadt, Landkreis Bamberg, Bayern
 Feuerbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Mühlhausen, Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Feuerbach (Östliche Günz), linker Zweig der Östlichen Günz im Gebiet von Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Feuerbach (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins bei Efringen-Kirchen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Feuerbach (Schondra), linker Zufluss der Schondra bei Heckmühle, Gemeinde Wartmannsroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Feuerbach (Steyr), linker Zufluss der Steyr vor Steinbach an der Steyr, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Feuerbachentlastung, linker Nebenlauf des Feuerbach (Rhein) unterhalb von Efringen-Kirchen kurz vor dessen Mündung
 Feuerbächlein, linker Zufluss der Pulschnitz in Münchberg, Landkreis Hof, Bayern

Feuerbach ist der Familienname folgender Personen:
 Al Feuerbach (* 1948), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Anselm Feuerbach (1829–1880), deutscher Maler
 Bianca Feuerbach (* 1975), deutsche Fußballspielerin
 Cornelia Feuerbach (* 1963), deutsche Leichtathletin, siehe Cornelia Ullrich
 Eduard August Feuerbach (1803–1843), deutscher Rechtsgelehrter
 Eleonore Feuerbach (1839–1923), deutsche Schriftstellerin
 Friedrich Feuerbach (1806–1880), deutscher Philologe und Philosoph
 Henriette Feuerbach (1812–1892, geb. Heidenreich), deutsche Schriftstellerin
Johann Peter von Feuerbach (1761–1825), deutscher politischer Beamter
 Joseph Anselm Feuerbach (1798–1851), deutscher Archäologe und Philologe
 Joseph Anselm von Feuerbach (1755–1827), deutscher Jurist und Abgeordneter 
 Karl Wilhelm Feuerbach (1800–1834), deutscher Mathematiker
 Lawrence Feuerbach (1879–1911), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Ludwig Feuerbach (1804–1872), deutscher Philosoph und Religionskritiker
 Olive Feuerbach (* 1952), deutsche Fotografin und Schriftstellerin
 Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775–1833), deutscher Rechtsgelehrter
 Sam Feuerbach (* 1962), deutscher Autor

Siehe auch:
 Feuerbacher
 Feuerbacher Heide
 Feuergraben
 Feuerbachkreis (Neun-Punkte-Kreis), besonderer Kreis im Dreieck
 Thesen über Feuerbach
 Tunnel Feuerbach, ein Eisenbahntunnel in Stuttgart